EKC är en förkortning och kan syfta på: 

 EKC – ett beredskapsorgan organiserat av Svenska Röda Korset, se  Eftersökningskommissionen för krigsfångar och civilinternerade
 EKC – ett kompetenscenter vid KTH, se Elkraftcentrum